Ангел Попов може да се отнася за:

 Ангел Попов (инженер) (1939-2021) – български учен-инженер
 Ангел Попов (физик) (р. 1942) – български физик, академик на БАН